

Траутдейл — місто, штат Орегон
 Траутдейл — місто, штат Вірджинія